Wyniki Grand Prix Europy, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2007.

To 7 zawody o Wielką Nagrodę Europy, w tym czwarte we Wrocławiu. Wrocław w sumie po raz dziewiąty gości najlepszych żużlowców (organizował pięć rund w ramach GP Polski).

Ceny biletów

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił jeden zawodnik z dziką kartą (Sebastian Ułamek) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Tomasz Gapiński i Tomasz Jędrzejak). Nazwiska żużlowców podano 2 maja 2007, kiedy to rozlosowano numery startowe (w nawiasach numery stałe - w nich de facto żużlowcy startują):

 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (16) Sebastian Ułamek (Polska)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (6) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (17) Tomasz Gapiński (Polska)
 (18) Tomasz Jędrzejak (Polska)

Jason Crump, Hans Andersen, Tomasz Gapiński i Tomasz Jędrzejak w sezonie 2007 reprezentują barwy miejscowego Atlasu Wrocław.

Osoby funkcyjne 
Główna Komisja Sportu Żużlowego 9 marca 2007 w Komunikacie Nr 4/2007 wyznaczyła osoby urzędowe do zawodów o Wielką Nagrodę Europy:
 Delegat PZM: Andrzej Polkowski
 Kierownik Zawodów: Krzysztof Gałańdziuk
 Asystent Kierownika Zawodów: Michał Wojaczek
 Komisarz Techniczny: Roman Siwiak
 Kontroler Motocykli: Marian Spychała
 Kierownik Parku Maszyn: Henryk Pazdan
 Komisarz Ochrony Środowiska: Wojciech Grodzki
 Szef Służby Medycznej: Tomasz Jędrzejczyk
 Chronometrażysta: Wodzimierz Kowalski
 Oficer Prasowy: Bartłomiej Czekański

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił Nicki Pedersen - lider klasyfikacji generalnej po 1. eliminacji.

Bieg po biegu 
(w nawiasach podano czasy wyścigów)
 N.Pedersen (66.25), Hancock, Harris, Ułamek
 Hampel (65.88), Adams, Holta, Andersen
 B.Pedersen (65.97), Jaguś, Gollob, Lindbaeck
 Crump (65.59), Jonsson, Nicholls, Zagar
 Adams (64.25), Crump, Harris, Lindbaeck
 Hancock (65.34), Jaguś, Nicholls, Holta (u)
 Zagar (66.22), N.Pedersen, Gollob, Hampel (u)
 Andersen (65.56), Jonsson, B.Pedersen, Ułamek
 Harris (64.88), Holta, Jonsson, Gollob (d)
 Hancock (65.75), Adams, Zagar, B.Pedersen
 N.Pedersen (65.84), Nicholls, Andersen, Lindbaeck
 Ułamek (66.22), Crump, Hampel, Jaguś
 Harris (66.00), B.Pedersen, Nicholls, Hampel (u)
 Hancock (65.12), Crump, Gollob, Andersen
 N.Pedersen (66.81), Jaguś, Jonsson (u/w), Adams (u/w)
 Holta (66.69), Zagar, Ułamek, Lindbaeck
 Harris (66.06), Andersen, Zagar, Jaguś
 Hancock (66.41), Hampel, Gapiński, Lindbaeck
 N.Pedersen (66.96), Crump, B.Pedersen, Holta (u/w)
 Adams (67.22), Ułamek, Nicholls, Gollob
 PÓŁFINAŁY:
 N.Pedersen (66.44), Crump, B.Pedersen, Zagar
 Andersen (67.13), Harris, Hancock, Adams
 FINAŁ:
 N.Pedersen (??.??) [6p], Andersen [4p], Harris [2p], Crump [0p]

Opis 

Duńczyk Nicki Pedersen wygrał drugą w tym roku eliminację Grand Prix i ze straconym jednym punktem (w biegu z Matejem Žagarem) przewodzi stawce żużlowców w klasyfikacji przejściowej.

Na podium tego wieczora stanął jeszcze jego rodak Hans Andersen (który do półfinałów awansował z zaledwie sześcioma punktami) oraz debiutujący w roli stałych uczestników Brytyjczyk Chris Harris. Podobnie jak w poprzedniej eliminacji, miejsca na podium zabrakło dla Jasona Crumpa.

Żaden z Polaków nie awansował do półfinałów. Najbliżej awansu był jadący z dziką kartą Sebastian Ułamek (który zdobył również 6 punktów, a w obliczu równiej ilości trójek, dwójek, jedynek i zer) przegrał z Andersenem bezpośrednim pojedynkiem w 8. biegu. Kolejne trzy miejsca zajęli Polacy: Jarosław Hampel, Rune Holta (Norweg startujący pod polską flagą) oraz Wiesław Jaguś (wszyscy 6 punktów). Trzynasty był Tomasz Gollob (3 punkty), a szesnasty debiutant w Grand Prix Tomasz Gapiński (1 punkt w jednym biegu). Tomasz Jędrzejak nie miał okazji do startu.

W dniu zawodów nad Wrocławiem przeszły dwie ulewy i na godzinę przed rozegraniem zawodów, tor przypominał raczej kałużę. Ten fakt sprawił, że przez pierwsze cztery biegi nie było żadnych wyprzedzeń na dystansie (o kolejności na mecie decydował start i pierwszy łuk). W zawodach doszło do kilku upadków (główne z udziałem polskich reprezentantów): "świeca" na pierwszy łuku Holty w 6. biegu, zamykający stawkę Hampel w 7, czy prowadzący Hampel w 13. (atakowany przez Harrisa).

Dwa groźne upadki miały miejsce w 15. biegu. W pierwszym podejściu na trzecim okrążeniu upadł Adams. W powtórce równo ze startuj wyszedł N. Pedersen oraz Jonsson. Jonsson próbując zablokować Pedersena najechał na jego deflektor i stracił równowagę. Upadł, a rozpędzony motocykl ciągnął go jeszcze przez 30 metrów. Szwed stracił przytomność, a po jej odzyskaniu został odwieziony do szpitala jednak wstępne badania nie wykazały żadnych złamań. W ostatnich tygodniach to dla Jonssona drugi poważny wypadek (Kwiecień 2007 w sporcie#29 kwietnia 2007 w meczu polskiej Ekstraligi także upadł i zaliczył wizytę w szpitalu (co wykluczyło go z udziału w kilku meczach swoich drużyn).

Zaskakujący przebieg miał drugi półfinał (22. bieg). Ze startu najlepiej wyszedł Greg Hancock a ostatni Chris Harris. Już na drugim łuku Harris wyprzedził Adamsa. Na trzecim łuku jadącemu przy krawężniku Andersenowi postawiło w poprzek motocykl, na skutek czego rytm jazdy stracił Hancock i spadł na drugą lokatę. Rozpędzony Harris zbliżył się do Hancocka i zaatakował go na przedostatnim okrążeniu, wyprzedził Hancocka i tym samym awansował po raz pierwszy do Dużego Finału w zawodach Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 

Europa
2007
2007 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu